Kall est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kall, commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
, rivière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

, petite localité du comté de Jämtland

Voir aussi

Homonymie de toponyme